Александр Григорьевич Бойчук (5 июля 1952, Москва) — бывший фигурист из СССР, бронзовый призёр чемпионата СССР 1974 года в танцах на льду.

Мастер спорта СССР. Выступал с Светланой Алексеевой. Окончил ГЦОЛИФК в 1974 году. Работал тренером. Бывшие ученики: Елена Рябчук, Станислав Захаров.

Спортивные достижения

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва 
 

Фигуристы СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма